U 106 oder U-106 bzw. U106 steht für:

 SM U 106, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 106 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 106, ein Kranfahrzeug von Hitachi (Unternehmen).
 U 106, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-106, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung